Bergmilch bezeichnet:

 Mondmilch, eine Ablagerung von Calcit im Gebirge 
 Bergmilch (Stifter), eine Dichtung von Adalbert Stifter